Foramen ovale (hart), een opening in het foetale hart
Foramen ovale (schedel), een opening in de schedelbasis waar zenuwen en bloedvaten passeren